Woroncowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Woroncowo – wieś w obwodzie archangielskim
 Woroncowo – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Woroncowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Woroncowo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Woroncowo – osiedle typu wiejskiego w obwodzie riazańskim
 Woroncowo – wieś w obwodzie tambowskim
 Woroncowo – wieś w Jakucji

Strony ujednoznaczniające